Ліндау () — назва кількох географічних об'єктів та прізвище в німецькомовних країнах.

Топоніми

Ліндау (район) () — район в Баварії. 
 Ліндау (Баварія) — місто в Баварії, центр району Ліндау 
 Ліндау (Саксонія-Ангальт) — місто в Саксонії-Ангальт 
 Ліндау (Шлезвіг-Гольштейн) — громада в Шлезвіг-Гольштейн

Ліндау — громада в кантоні Цюрих

Персоналії  
 Ліндау (прізвище) — німецьке та скандинавське прізвище 
 Арвід Ліндау (1892 — 1958) — шведський патолог 
 Густав Ліндау (1866 — 1923) — німецький ботанік 
 Пауль Ліндау (1839 — 1919) — німецький письменник 
 Рудольф Ліндау (письменник) (1829 — 1910) — німецький письменник 
 Рудольф Ліндау (політик) (1888 — 1977) — німецький політик

Див. також  
 Хвороба Гіппеля — Ліндау